Amerikai Egyesült Államok
Las Tunas (Kalifornia)
 Argentína
Las Tunas (Buenos Aires)
Las Tunas (Entre Ríos)
Las Tunas (Santa Fe)
 Kuba
Las Tunas tartomány
Las Tunas (Kuba)